194 rok naszej ery
 194 rok przed naszą erą
 194 liczba naturalna
 galaktyka NGC 194
 planetoida (194) Prokne
 droga wojewódzka nr 194
 linia kolejowa nr 194